Anders Högberg kan syfta på:

* Anders Högberg (silversmed)
 Anders Högberg (skidåkare)